Бати́ста ( — «креститель») — испанская фамилия.

Известные носители 
 Батиста, Аугусту Чавес (1916—1967) — бразильский миколог.
 Батиста, Вильям Роша (род. 1980) — бразильский футболист.
 Батиста, Дейв (род. 1969) — американский актёр и рестлер.
 Батиста, Джефферсон (род. 1976) — бразильский футболист, нападающий.
 Батиста, Марта Фернандес Миранда де (1923—2006) — 2-я жена Фульхенсио Батисты, первая леди Кубы (1952—1959)
 Батиста, Мичель (род. 1984) — кубинский борец вольного стиля, бронзовый призёр чемпионата мира (2006) и многократный чемпион Америки
 Батиста, Моцарт Сантос (род. 1979) — бразильский футболист
 Батиста, Серхио Даниэль (род. 1962) — аргентинский футболист и тренер
 Батиста, Томас (род. 1935) — пуэрто-риканский скульптор
 Батиста, Фульхенсио (1901—1973) — кубинский правитель: фактический военный лидер в 1933—1940 гг., президент в 1940—1944 и 1954—1959 гг., временный президент в 1952—1954 гг.
 Батиста, Эйке (род. 1956) — бразильский предприниматель и миллиардер
 Батиста, Элиза Годинес Гомес де (1900—1993) — 1-я жена Фульхенсио Батисты, первая леди Кубы (1940—1944)
 Батиста, Элио (род. 1973) — бразильский футболист.
 Батиста да Силва, Жуан (род. 1955) — бразильский футболист